Delarbre se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antoine Delarbre
 A. Delarbre